Guillermo Federico Felipe de Wurtemberg (Stettin, 27 de diciembre de 1761 - Castillo de Stetten im Remstal, 10 de agosto de 1830) fue un príncipe de la Casa de Wurtemberg y Ministro de Guerra del Reino de Wurtemberg.

Familia 
Guillermo Federico fue el cuarto de los hijos del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg y de su esposa, la margravina Federica de Brandeburgo-Schwedt. Su hermano mayor era el rey Federico I de Wurtemberg.

Matrimonio y descendencia 

El 23 de agosto de 1800 contrajo matrimonio en Coswig, Anhalt, con una de las damas de compañía de su madre, la baronesa Guillermina de Tunderfeld-Rhodis (1777-1822), hija del barón Carlos Augusto de Tunderfeld-Rhodis, descendiente de una familia noble de Suecia, originaria de la región del Báltico.

Fruto de este matrimonio nacieron seis hijos, de los cuales solo tres alcanzaron la edad adulta:
 Conde Alejandro de Wurtemberg (1801-1844). Contrajo matrimonio con la condesa Elena Festétics, hija del conde Ladislao Festétics de Tólna.
 Conde Augusto de Wurtemberg (1805-1808)
 Duque Guillermo I de Urach (1810-1869). Contrajo matrimonio con la princesa Teodolinda de Beauharnais, luego enviudó y contrajo segundas nupcias con la princesa Florestina de Mónaco. Fruto de su segundo matrimonio nació el rey Mindaugas II de Lituania.
 Conde Federico Augusto de Wurtemberg (1811-1812).
 Conde Francisco de Wurtemberg (1814-1824)
 Condesa María de Wurtemberg (1815-1866). Contrajo matrimonio con el conde Guillermo de Taubenheim (1805-1894).

Debido a este matrimonio morganático, el 1 de agosto de 1801 Guillermo renunció a sus derechos al trono de Wurtemberg para él y sus descendientes. Este hecho tuvo sus efectos en 1921, cuando falleció el depuesto rey Guillermo II de Wurtemberg sin descendencia masculina, y los nietos de Guillermo no fueron tenidos en cuenta para sucederlo en sus reclamaciones a la corona de Wurtemberg.

Ancestros

Referencias 
 Wolfgang Schmierer: Wilhelm, Herzog von Württemberg, in Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press eds. Das Haus Württemberg: Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, S. 380 f.
 Frank Raberg: Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten 1815–1933. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2001, S. 1050 f.

Príncipes de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Duques de Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Szczecin
Personas de la Provincia de Pomerania